Millennium Bridge ist der Name folgender Brücken:

 Millennium Bridge (London), Fußgängerbrücke über die Themse
 Millennium Bridge (Newcastle–Gateshead), Fußgängerbrücke über den Tyne
 Lune Millennium Bridge, Fußgänger- und Radfahrerbrücke über den Lune in Lancaster

Siehe auch:
 Millennium-Brücke (Podgorica), Straßenbrücke in Montenegro
 Millenniumbrücke Budapest, heute: Zielinski-Brücke